

Patronyme 

 Allan Bloom (1930-1992), philosophe américain ;
 Antoine Bloom (1914-2003), religieux orthodoxe suisse ;
 Benjamin Bloom (1913-1999), docimologue américain qui a donné son nom à la taxonomie de Bloom ;
 Brian Bloom (né en 1970), acteur américain ;
 Brooke Bloom, actrice américaine ;
 Claire Bloom (née en 1931), actrice britannique ;
 Eric Bloom, (né en 1944), un auteur compositeur et musicien américain ;
 Gaëtan Bloom (né en 1952), acteur et prestidigitateur français ;
 Gilad Bloom (né en 1967), tennisman israélien ;
 Harold Bloom (1930-2019), critique littéraire américain ;
 Harold Jack Bloom (1924-1999), scénariste et producteur de télévision américain ;
 Harry Bloom (1913-1981), écrivain sud-africain ;
 Howard Bloom (né en 1943), auteur scientifique américain ;
 Jan Frans van Bloom (1646-1748), peintre flamand ;
 Jeremy Bloom (né en 1982), skieur acrobatique américain ;
 Luka Bloom (né en 1955), musicien irlandais ;
 Marcus Bloom (1907-1944), agent du SOE, service secret britannique, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Matthew Bloom (né en 1973), catcheur américain ;
 Molly Bloom (?-), entrepreneure américaine et ancienne skieuse ;
 Orlando Bloom (né en 1977), acteur britannique ;
 Peter Bloom (né en 1943), professeur américain ;
 Rachel Bloom (née en 1987), comédienne et auteure-compositeure-interprète américaine ;
 Rube Bloom (1902-1976), compositeur américain de chansons populaires ;
 Ursula Bloom (1892-1984), écrivain britannique ;
 Verna Bloom (1938-2019), actrice américaine ;

Personnages de fiction 
 Bloom, personnage dans « Un voyage en Inde » de Gonçalo M. Tavares ;
 Bloom, personnage dans la série télévisée italo-américaine Winx Club ; 
 Leopold Bloom, personnage créé par James Joyce dans Ulysse ;
 Molly Bloom, personnage de fiction dans le roman Ulysse de James Joyce ;
 Stuart Bloom, personnage du feuilleton The Big Bang Theory interprété par Kevin Sussman.

Musique

Chansons 
 Bloom, une chanson de Ga-in, présente sur l'album Talk About S, sortie le  ;
Bloom, une chanson de Radio Head, tirée de l'album The King Of Limbs, sorti le 19 février 2011 ;
 In Bloom, une chanson de Nirvana présente sur l'album Nevermind, sortie le  ;
 Bloom, une chanson de Caligula's Horse extraite de l'album éponyme, sortie en 2015 ;
 Bloom, une chanson de Troye Sivan, sortie en .

Albums 

 , un album d' sorti le  ;
 , un album de Beach House sorti le  ;
 , un album de Crustation sorti en  ;
 Bloom, un album de Caligula's Horse sorti le  ;
 , un album d'Eric Johnson sorti en  ;
 , un album de  sorti le  ;
 , un album de Jeff Coffin sorti le  ;
 , un album de  sorti le  ;
 Bloom, un album du rappeur Machine Gun Kelly sorti le  ;
 , un album de Rüfüs sorti le  ;
 , un album de Tasmin Archer sorti le  ;
 Bloom, un album de Troye Sivan sorti le .

Divers 
Bloom peut aussi désigner :
 BLOOM, une association française de protection des écosystèmes marins ;
 bloom, un demi-produit sidérurgique ;
 bloom (terme déconseillé au Québec) ou algal bloom ou fleur d'eau ou efflorescence algale et/ou bactérienne, un phénomène aquatique lié à de brusques pullulations de populations planctoniques ;
 bloom, en écologie, le fleurissement rapide du désert après une pluie (cf. plantes éphémères, nostocs) ;
 bloom, un concept philosophique développé dans la revue post-situationniste Tiqqun, en 1999 ;
 Bloom, une marionnette de la télévision, en forme de chenille velue, à la fin des années 1960 ;
 bloom désigne en imagerie un effet de flou lumineux;
 Bloom, BigScience Large Open-science Open-access Multilingual Language Model est un modèle de langage multilingue (46 langues et 13 langages de programmation) Open Source développé dans le cadre du projet BigScience initié principalement par l'entreprise franco-américaine Hugging Face, le CNRS GENCI, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 Degré Bloom, une mesure de la force en gelée d'une solution de gélatine
 Bloom Energy, une entreprise américaine, fabricant de piles à combustible à oxydes solides
 Effet bloom, le flou lumineux , un effet graphique utilisé en infographie
 Filtre de Bloom, en informatique, une structure de données probabiliste
 Syndrome de Bloom, une maladie génétique
 Taxonomie de Bloom, en pédagogie, un modèle de classification des niveaux d'acquisition des connaissances

Homonymie de patronyme
Patronyme juif